Miejscowości w Polsce:
 Nienałty-Brewki
 Nienałty-Szymany